Макси́м (от  — «величайший») — многозначный термин:

Персоналии 
 Максим — мужское имя латинского происхождения.
 
Псевдонимы
 МакSим (род. 1983) — российская певица.

В произведениях
 Максим — персонаж рассказов К. М. Станюковича и фильма «Максимка».

В названиях 
 Maxim's — легендарный ресторан в Париже.
 «Максим» — пулемёт системы Х. Максима.
 Maxim — мужской журнал с элементами эротики.
 Maxim. —  общепринятое в ботанической (бинарной) номенклатуре сокращение  фамилии Максимовича, Карла Ивановича, систематика живой природы, автора наименований ряда ботанических таксонов.
 Maxim Integrated (англ.) — компания-производитель полупроводниковых электронных компонентов.
 «Максим-Орша» и «Максим-Легмаш» — названия белорусского футбольного клуба «Орша» в 1995—1996 годах.

Топоним 
 Максим — деревня в Республике Коми.
 Максим — село на Украине в Козелецком районе Черниговской области.
 Максим — река в Карелии.

См. также 
 Максима (значения)
 Макс